Эрлом Серге́евич Ахвледиа́ни (; 23 сентября 1933, Тбилиси — 20 марта 2012) — советский, грузинский и российский писатель, сценарист и актёр. Лауреат Государственной премии СССР (1980).

Биография 
Родился 23 сентября 1933 года. Окончил исторический факультет Тбилисского университета (1957), Высшие сценарные курсы (1964, мастерская Е. И. Габриловича). Работал инспектором общества по охране памятников культуры в 1959-1960 годах. С 1967 по 1968 год был старшим редактором студии художественных телефильмов государственной телерадиокомпании Грузии. В 1971-1972 годах член творческого объединения писателей на киностудии "Грузия-фильм", затем главным редактором студии телевизионных фильмов в 1979-1987 годах. С 1982 по 1987 год и затем в 1995-1999 годах был педагогом на сценарном факультете Тбилисского театрального института. Является автором таких книг, как "Сказка о ленивом мышонке" и "Вано и Нико". Литературные произведения Эрлома Ахвледиани переведены на русский, чешский, венгерский, немецкий, арабский и турецкий языки.

В 2011 году Ахвледиани стал лауреатом литературной премии "Саба" за роман "Комар в городе". Умер  20 марта 2012 года. Похоронен в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.

Фильмография

Сценарист 

  — Апрель
  — Пиросмани
  — Общая стена
  — Как доброго молодца женили
  — Ожившие легенды
  — Вся жизнь
  — Несколько интервью по личным вопросам
  — Путь домой
  — Трудное начало
  — Три дня знойного лета
  — Путешествие молодого композитора
  — Эй, маэстро!
  — Перекресток
  — Эртацминда
  — Глупое померанцевое дерево

Актёр 
  — Возвращение

Награды 
 Государственная премия СССР (1980) — за участие в создании художественного фильма «Несколько интервью по личным вопросам» (соавтор сценария).

Ссылки 
 

Выпускники Тбилисского государственного университета
Писатели по алфавиту
Драматурги Грузии
Писатели Грузии